H69 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ohio Wesleyan University